Baldersgatan finns i flera orter i Sverige:

Baldersgade, Köpenhamn 
Baldersgatan, Gävle 
Baldersgatan, Göteborg 
Baldersgatan, Helsingborg 
Baldersgatan, Köping 
Baldersgatan, Linköping 
Baldersgatan, Norrtälje 
Baldersgatan, Sandviken 
Baldersgatan, Stockholm 
Baldersgatan, Värnamo 
Baldersgatan, Västerås 
Balders gate, Oslo